Соревнования в плавании на 200 метров брассом (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 6 и 7 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 6 августа в 10:11 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:51, а финал — 7 августа в 18:25.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Переплыв проводился между поделившими 8-е место в полуфинале Ши Цзиньлин и Храбнхильдюр Лутерсдоттир 6 августа в 19:43 по местному времени.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты отборочных заплывов
 Результаты полуфиналов
 Результаты переплыва
 Результаты финала

200 м, брасс, женщины